Сэрэтень — название сёл в Молдавии:
 Сэрэтень — село в Леовском районе.
 Саратены — село в Хынчештском районе.
 Новые Саратены — село в Теленештском районе.
 Старые Саратены — село в Теленештском районе.